Louis Pierre Édouard Bignon – francuski polityk, rezydent w Księstwie Warszawskim
 Le Bignon – miejscowość we Francji